Двадцать первый чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 25 сентября 1966 года по 8 мая 1967 года. Победителем стал московский «Спартак».

Регламент чемпионата 
Перед сезоном произошло разделение второй группы класса «А» на две: вторую и третью. Таким образом, впервые розыгрыш чемпионата СССР был проведён в четырёх дивизионах – первой, второй, третьей группах класса «А» и классе «Б».

Класс «А». Первая группа 
К играм в высшем дивизионе допустили все 10 команд прошлого сезона и победителей подгрупп во второй группе класса «А». Впервые для ротации между дивизионами был введён переходный турнир – две последние команды играли со второй и третьей командами второй группы. 
Московский «Спартак», как и в своё прошлое чемпионство, благодаря удачной игре с основными конкурентами (13 очков из 16 в матчах с другими медалистами), завоевал золотые медали.
«Металлург» и , заняв последние места, играли в переходном турнире за право остаться в первой группе.

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры 
Вячеслав Старшинов («Спартак» Москва) – 47 шайб
Анатолий Фирсов (ЦСКА) – 41 шайба
Виктор Полупанов (ЦСКА) – 39 шайб
Александр Якушев («Спартак» Москва) – 34 шайбы
Евгений Зимин («Спартак» Москва) – 34 шайбы
Валентин Панюхин (СКА Ленинград) – 31 шайба
Виктор Цыплаков («Локомотив» Москва) – 31 шайба
Валентин Козин («Локомотив» Москва) – 30 шайб

Призы и награды

Лучшие игроки сезона (символическая сборная)

Список 34-х лучших

Факты чемпионата

Переходы 
 Александр Пашков сменил «Локомотив» на «Крылья Советов»
 Юрий Чичурин перешёл из «Химика» в московское «Динамо»
 Владимир Меринов перешёл из «Трактора» в «Локомотив»

Результаты матчей
Самые крупные счета были зафиксированы в матчах «Металлурга» со «Спартаком» – 1-16, и ЦСКА – 1-15. 
Самым результативным стал матч «Спартак» - «Металлург» – 16-1. Ещё в пяти матчах было забито 16 шайб. 
Наименее результативным стал матч «Химик» - «Локомотив» – команды не забросили ни одной шайбы.

Отказ от игр
«В целях наиболее успешной подготовки сборной команды страны к чемпионату мира» были перенесены несколько матчей первенства СССР. Московское «Динамо» во время принятия этого решения были в пути на игры с «Металлургом», и им пришлось возвращаться назад. Федерация хоккея, считая достаточным основанием понесённые финансовые расходы «Динамо», перенесла эти игры в Москву. Новокузнечане, посчитав такие действия несправедливыми, отказались проводить игры в Москве. Им были засчитаны два технических поражения.

Дисквалификация
Игроки ЦСКА Виктор Кузькин и Евгений Мишаков в ноябре, за драку с таксистами, были дисквалифицированы до конца сезона, Кузькин лишён звания капитана ЦСКА и звания заслуженного мастера спорта. В феврале дисквалификацию Кузькина была переведена в условную, позже такое же решение было вынесено относительно Мишакова.

Переходный турнир команд первой и второй групп 
Матчи прошли с 21 по 29 апреля в Киеве. Две последние команды первой группы соревновались со 2 и 3 командами второй за единственную путёвку в высший дивизион. Впервые, в качестве эксперимента, матчи чемпионата СССР проводили три арбитра. На постоянной основе такое судейство было реализовано в сезоне 1973/1974 годов.
Усть-Каменогорцы, закончившие игры в чемпионате за полтора месяца до турнира, проиграли первые пять матчей остальным участникам, игравшим до середины апреля, но в последнем матче неожиданно с разгромили команду из Казани, которая, в случае своей победы, претендовала бы на победу в турнире. В результате все решила разница шайб в личных встречах «Металлурга» и минского «Торпедо».

Класс «А». Вторая группа 
К участию были допущены команды, занявшие места со 2 по 7 в подгруппах прошлогоднего розыгрыша. Победитель получал право играть в первой группе, 2 и 3 команды право играть в переходном турнире между группами. Две последние команды переходили в третью группу. Матчи прошли с 29 октября по 10 апреля.
Турнир отметился равной игрой практически всех команд, разница между третьим местом, дающим возможность перейти в первую группу, и одиннадцатым, находящимся в зоне вылета, составила всего 5 очков. «Автомобилист», в этом сезоне сменивший название со «Спартака», заняв первое место перешёл в первую группу. Команды из Усть-Каменогорска и Казани не использовали свой шанс сыграть в сильнейшем дивизионе. «Спутник» и калининский СКА выбыли в третью группу.

Лучший бомбардир — Василий Силуков («Молот» Пермь) — 32 шайбы.

Класс «А». Третья группа 
К участию были допущены команды, занявшие места со 8 по 12 в подгруппах второй группы прошлогоднего розыгрыша, за исключением «Буревестника», вместо которого сыграла другая челябинская команда – «Восход», и 2 лучшие команды класса «Б». Две лучшие команды получали право играть во второй группе. Матчи прошли с 12 ноября по 14 марта.
Команды из Ленинграда и Саратова заняли первые два места и были переведены во вторую группу.

Класс «Б» 
Количество участников увеличилось с 43 до 48. Кроме российских команд играли также три из Казахстана и одна из Эстонии.

Предварительный этап 
Игры прошли в 5 зонах в 4 круга. Из четырёх зон по две лучшие команды выходили в полуфинал, из дальневосточной выходила одна команда.

1-я зона

2-я зона

3-я зона

4-я зона

5-я зона

Полуфиналы 
По итогам однокруговых турниров по 2 лучшие команды выходили в финал.

1-я полуфинальная группа 
Матчи прошли с 28 февраля по 5 марта в Орске. В порядке исключения, ввиду отсутствия из-за болезни 9 игроков «Водника» на играх в Новосибирске и Кемерово, команда была допущена в полуфинал.
По итогам турнира были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Виктор Афонин («Водник»)
 Лучший защитник – Виталий Бовдуй (СК «Южный Урал»)
 Лучший нападающий –

2-я полуфинальная группа 
Матчи прошли с 28 февраля по 5 марта в Ухте.
По итогам турнира были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Евгений Подъянов («Торпедо»)
 Лучший защитник – Валерий Чесноков («Урал»)
 Лучший нападающий – Николай Лушков («Труд»)

Финал 
Первый круг турнира прошёл с 9 по 12 марта в Тюмени, матчи второго, из-за оттепели, прошли с 25 по 28 марта в Ярославле. «Олимпия» вместе с «Торпедо» завоевали право выступать в классе «А».
По итогам турнира были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Виктор Афонин («Водник»)
 Лучший защитник – Геннадий Степанов («Торпедо»)
 Лучший нападающий – Александр Мальцев («Олимпия»)

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1966-67 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1965/1966 - 1969/1970. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1955/1956 - 1969/1970. Справочник. Москва. 2012.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1966-1967
 http://www.hockeystars.ru/art1967.php
 http://www.championat.com/hockey/article-61899.html

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1966 год в хоккее
1967 год в хоккее
Чемпионаты СССР в 1967 году
Чемпионаты СССР в 1966 году